Фи́лип Бра́дарич (; 11 января 1992 года, Сплит) — хорватский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Хорватии.

Карьера 
Филип Брадарич — воспитанник хорватского футбольного клуба «Хайдук». Летом 2011 года он был отдан в аренду команде Третьей лиги «Приморац», вместе с которой на следующий год поднялся во Вторую лигу. Летом 2013 года Брадарич вернулся в «Хайдук». 13 июля того же года он дебютировал в Первой лиге, выйдя на замену в конце гостевого поединка против «Задара». Спустя пять месяцев Брадарич забил свой первый гол на высшем уровне, сократив отставание в счёте в домашней игре с «Риекой».

3 февраля 2015 года футболист подписал с «Риекой» 3,5-летний контракт.

Достижения 
 Орден Князя Бранимира: 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Приморац 1929»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда